Moravia kan syfta på:

 Alberto Moravia (1907–1990), italiensk författare

Geografi
 Mähren
 San Vicente de Moravia – en ort i Costa Rica
 Cantón de Moravia – en av Costa Ricas kantoner
 Río Moravia – ett vattendrag i Costa Rica
 Quebrada La Moravia – ett periodiskt vattendrag i Colombia